Příjmení Phillips nosilo nebo nosí více osob:
 André Phillips (* 1959) – americký atlet
 Anthony Phillips (* 1951) – britský kytarista
 Barre Phillips (* 1934) – americký jazzový kontrabasista
 Bijou Phillips (* 1980) – americká herečka a zpěvačka
 Brenda Phillipsová (* 1958) – zimbabwská pozemní hokejistka
 Caryl Phillips (* 1958) – britský černošský spisovatel karibského původu
 Demar Phillips (* 1983) – jamajský fotbalový záložník
 Dwight Phillips (* 1977) – americký sportovec, atlet
 Eluned Phillips (1914–2009) – velšská básnířka
 Esther Phillips (1935–1984) – americká zpěvačka
 Ethan Phillips (* 1955) – americký herec
 Harvey Phillips (1929–2010) – americký tubista
 Henry F. Phillips (1889–1958) – americký vynálezce a podnikatel
 Horatio Frederick Phillips (1845–1924) – britský letecký konstruktér
 Howard Phillips Lovecraft (1890–1937) – americký básník a spisovatel
 Chris Phillips (* 1978) – kanadský hokejový obránce
 John Phillips – více osob, rozcestník
 John George Phillips (1887–1912) – starší telegrafista na Titanicu
 Kalvin Phillips (* 1995) – anglický profesionální fotbalista 
 Kevin Phillips (* 1973) – anglický fotbalista
 Leslie Phillips (1924–2022) – britský herec
 Mark Phillips (* 1948) – britský sportovec jezdec, olympijský vítěz, otec Zary
 Michelle Phillips (* 1944) – americká zpěvačka, skladatelka a herečka
 Nathan Phillips (* 1994) – britský bouldrista
 Samuel Cornelius Phillips, známý jen jako Sam Phillips (1923–2003) – americký hudební producent
 Scott Phillips (* 1973) – americký hudebník
 Shaun Wright-Phillips (* 1981) – anglický fotbalista jamajského původu
 Simon Phillips (* 1957) – britský jazzový a rockový bubeník
 Raymond John Phillips, známý jen jako Ray Phillips (* 1949) – britský bubeník
 Sonny Phillips (* 1936) – americký jazzový hudebník
 Trevor Phillips (* 1953) – britský spisovatel, hlasatel a politik
 William Daniel Phillips (* 1948) – americký fyzik, nobelista
 Zara Phillips (* 1981) – britská jezdkyně na koni a aristokratka (vnučka bývalé britské královny Alžběty II.), dcera Marka

jiný význam
 Phillips (šroub) – typ křížového šroubováku
 Phillips County (Colorado) – okres v USA
 Phillips County (Kansas) – okres v USA
 Phillipsova křivka popisuje vztah mezi nezaměstnaností a inflací
 Wilson Phillips – americká vokální skupina

Související články 
 Philips